Флаг муниципального образования Джумайловское сельское поселение Калининского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 ноября 2011 года решением Совета Джумайловского сельского поселения № 75 и 21 декабря 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7364.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище жёлтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре полотнища зелёный куст картофеля с белыми цветами, из которых распустившиеся имеют жёлтые сердцевины, с зелёными корнями и пятью клубнями малинового цвета (из герба Джумайловского сельского поселения)».

Обоснование символики 
Кубань — житница России. Наиболее распространёнными направлениями выращивания сельскохозяйственных культур является зерновое производство. Однако в Джумайловском сельском поселении наибольшая часть земель (самый большой участок во всём Калининском районе) отведена под выращивание картофеля. Несмотря на неблагоприятные условия (высокая летняя температура и малое количество осадков) труженики Джумайловского поселения добиваются отличных урожаев раннего картофеля, который поступает в районы Крайнего Севера.

На флаге сельского поселения картофельный куст с пятью клубнями — аллегория единого Джумайловское сельское поселение, состоящего из пяти населённых пунктов: село Зареченское; хутора Джумайловка, Журавлёвка, Масенковский и Рашпыли.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Малиновый цвет (пурпур) — символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.

Примечания 

Картофель в геральдике